Selkäkallio kan syfta på följande platser:

Finland 

 Selkäkallio (klippa), Lappland, Kemi-Torneå, 
 Selkäkallio (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Selkäkallio (ö i Mellersta Österbotten), Karleby, 

Robotskapade Finlandförgreningar